Path ou PATH peut faire référence à :

Informatique 
 au chemin d'accès d'un fichier ou d'un répertoire ;
 [[Variable d'environnement#<PATH> pour l'emplacement des exécutables|PATH]], la variable d'environnement pour l'emplacement des exécutables (sous Windows %PATH%, sous unix et linux $PATH) ;
 Path, service de réseautage social disponible sur smartphone.

Amérique du Nord  
 PATH, un réseau de souterrains pédestres sous la ville de Toronto, en Ontario, au Canada ;
 PATH, pour Port Authority Trans-Hudson, un réseau métropolitain fonctionnant 24 heures sur 24 reliant la ville de New York à l'État du New Jersey, aux États-Unis.

Autres 
 En physique, path loss, terme anglais pour désigner le phénomène d'affaiblissement de propagation en mécanique ondulatoire.
 Le path, dans le sikhisme, est la lecture quotidienne du Livre Saint : le Guru Granth Sahib.